Muziek
 Two Sisters (Fiction Plane) - single van Fiction Plane
 Two Sisters (The Kinks) - single van The Kinks

Film
 Two Sisters from Boston - Amerikaanse musicalfilm uit 1946
 Two Sisters (1929) - Amerikaanse film
 The Two Sisters (1950) - Italiaanse film
 Two Sisters (1991) Canadese animatiefilm
 The Two Sisters (2007) - Amerikaanse film
 Two Sisters (2008) - Amerikaanse televisiefilm
 Two Sisters (2019) - Indiase film